HCD steht für:
 Higher-energy Collisional Dissociation, siehe Kollisionsinduzierte Dissoziation #Kollisionen höherer Energien
 Hockey Club Davos, siehe HC Davos
 Human-Centered Design, siehe Nutzerorientierte Gestaltung

hCd steht für:
 Hektocandela entsprechend 100 Candela, SI-Einheit der Lichtstärke

Abkürzung